Легко и даже изящно — дебютний альбом рок-гурту «Юта». Запис відбувався протягом 1999–2001 років. Виданий 2001 року. Перевидання альбому відбулося 2004 року.

До альбому увійшли 10 композицій, а також кліпи до пісень «Мел», «Авария» та «Мальчик, ты чей?». Пісня «От большого ума» є кавером співачки Яни Дягілевої.

Трек-лист 
 01. Мел
 02. От большого ума (кавер)
 03. Авария
 04. Похмельная
 05. Чёрные стаи
 06. Мальчик, ты чей?
 07. Колыбельная
 08. Одна
 09. Легко и даже изящно
 10. Мел (remix)

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту 

Музичні альбоми 2001